Krischan (abgeleitet von Christian) steht für:

 Alexander Krischan (1921–2009), deutscher Bibliograph
 Jakob Krischan (1894–1970), österreichischer Politiker
 den Spitz- und Solokünstlernamen von Christian Günther-Schaller, dem Gitarristen von Morgenrot
 Krischan (Schiff, 1934), deutsches Flugsicherungsschiff
 Krischan II, deutsches Flugsicherungsschiff, siehe Gunther Plüschow (Schiff, 1935)
 Krischan III, deutsches Flugsicherungsschiff, siehe Bernhard von Tschirschky (Schiff)

Siehe auch:
 Krischan mit der Piepe, eine Bildergeschichte von Wilhelm Busch
 Krishan